Ліга чемпіонів АФК 2017 — 36-й розіграш головного клубного футбольного турніру Азійської конфедерації футбола (АФК) і 15-й під назвою Ліга чемпіонів АФК. Чонбук Хьонде Моторс захищала титул переможця торішнього розіграшу турніру, але 18 січня 2017 року команда була виключена з поточного розіграшу через скандал із хабарництвом. Вдруге переможцем турніру стала японська Урава Ред Даймондс.

Формат і учасники 
В турнірі брали участь 47 клубів із 19 асоціацій. Клуби розділені на Східну і Західну зони. В основному раунді взяли участь 32 клуби (по 16 із кожної зони). 24 клуби пройшли туди на пряму, решта боролися за вихід в груповий турнір через сито кваліфікації.<p>
Клуби, які зайняли перші два місця в групах, вийшли до плей-оф. Клуби із Східної та Західної зони зустрілись між собою лише у фіналі.

Список учасників

Розклад матчів і жеребкувань

Кваліфікаційні раунди

Перший кваліфікаційний раунд 

!colspan="3"|Східна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|24 січня 2017

|}

Другий кваліфікаційний раунд 

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|31 січня 2017

|-
!colspan="3"|Східна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|31 січня 2017

|}

Раунд плей-оф 

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 лютого 2017

|-
!colspan="3"|Східна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 лютого 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|8 лютого 2017

|}

Груповий етап

Група A 

|

|}

Група B 
 
|

|}

Група C 

|

|}

Група D 
  
|

|}

Група E 

|

|}

Група F 

|

|}

Група G 
 
|

|}

Група H 

|

|}

Плей-оф

1/8 фіналу 

|-
!colspan="5"|Західна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22/29 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/30 травня 2017

|-
!colspan="5"|Східна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/30 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|24/31 травня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
!colspan="5"|Західна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|21 серпня/11 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 серпня/12 вересня 2017

|-
!colspan="5"|Східна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 серпня/12 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23 серпня/13 вересня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
!colspan="5"|Західна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 вересня/17 жовтня 2017

|-
!colspan="5"|Східна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 вересня/18 жовтня 2017

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|18/25 листопада 2017

|}

Див. також 
 Кубок АФК 2017

Примітки

Посилання 
 Ліга чемпіонів АФК  
 Ліга чемпіонів АФК на soccerway

2017
2017 у футболі